Торрелавит ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 23,72 км². Население — 1383 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web del Ayuntamiento de Torrelavit 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Torrelavit en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны